|-
| 215901 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215902 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215903 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215904 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215905 - || ||  || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 215906 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215907 - || ||  || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 215908 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215909 - || ||  || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 215910 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215911 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215912 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215913 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215914 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215915 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215916 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215917 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215918 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215919 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215920 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215921 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215922 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215923 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215924 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215925 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215926 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215927 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215928 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215929 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215930 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215931 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215932 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215933 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215934 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215935 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215936 - || ||  || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 215937 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 215938 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215939 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215940 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215941 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215942 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215943 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215944 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215945 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215946 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215947 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215948 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215949 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215950 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215951 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215952 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215953 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215954 - || ||  || Catalina || CSS
|-
| 215955 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 215956 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215957 - || ||  || Mayhill || A. Lowe
|-
| 215958 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215959 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215960 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215961 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215962 - || ||  || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 215963 - || ||  || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 215964 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215965 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215966 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215967 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215968 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215969 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215970 - || ||  || Campo Catino || Campo Catino Austral Observatory Survey
|-
| 215971 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215972 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215973 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215974 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215975 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215976 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215977 - || ||  || Siding Spring || Siding Spring Survey
|-
| 215978 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215979 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215980 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215981 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215982 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215983 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215984 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215985 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215986 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215987 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215988 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215989 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215990 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215991 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215992 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215993 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215994 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215995 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215996 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215997 - || ||  || Mount Lemmon || Mt. Lemmon Survey
|-
| 215998 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215999 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 216000 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
5